Freighter (engl. freighter ‚Frachter‘) steht für:
 Bristol 170 Freighter, britischer Transportflugzeugtyp 
 Leyland Freighter, Lkw-Modell der Marke Leyland